

Бруксвілл — місто, штат Флорида
 Бруксвілл — місто, штат Кентуккі
 Бруксвілл — місто, штат Мен
 Бруксвілл — місто, штат Міссісіпі
 Бруксвілл — місто, штат Оклахома